Zacua puede hacer referencia a:

 Zacua, compañía mexicana de automóviles eléctricos.
 Zacua, nombre común de la planta Inga spuria.
 Zacua, nombre común del ave Psarocolius montezuma.